Мариго () — столица и крупнейший населённый пункт заморской общины Сен-Мартен, образованной в феврале 2007 года.

Население 5,7 тыс. жителей (2006).

География 
Город расположен на западном побережье острова Сен-Мартен. Стоит в болотистом топком месте.

История и экономика 
Город был основан как рыбацкий посёлок. Во время правления Людовика XVI у деревни был построен форт Сен-Луи, который сегодня является главной достопримечательностью острова.

В городе, в основном, были построены маленькие дома, имеются кафе. Рынок работает в среду и субботу, на нём продаются кокосы, авокадо, батат, различные тропические фрукты и овощи, специи, рыба, одежда из батика, предметы кустарного производства, различные поделки и картины.

Упоминания в культуре 
 Одна из песен из одноимённого альбома группы Arabesque называется «Marigot Bay».
 В финале фильма «Скорость 2: Контроль над круизом» в город на несколько десятков метров вглубь «въезжает» океанский лайнер Seabourn Legend.

Примечания

Ссылки 
 St Martin — points of Interest 

Сен-Мартен
Населённые пункты Вест-Индии